Marwane Saadane – calciatore marocchino
 Rabah Saâdane – allenatore di calcio ed ex calciatore algerino